In 1996 werd de 40ste editie van het Campeonato Brasileiro Série A gespeeld, de hoogste voetbalcompetitie in Brazilië. De competitie werd gespeeld van 8 augustus tot 15 december. Grêmio werd landskampioen.

Format
Er namen 24 teams deel aan het kampioenschap. Voor het eerst werden de clubs in één groep gezet, die elk één keer tegen elkaar speelden. De top acht kwalificeerde zich voor de knock-outfase, de laatste twee degradeerden. Het was de eerste keer dat topclub Fluminense degradeerde, de Braziliaanse bond besloot om de club te redden, samen met Bragantino, en de competitie het volgende seizoen uit te breiden naar 26 clubs zodat beide clubs in de Série A konden blijven.

Eerste fase

Knock-outfase
In geval van gelijkspel gaat de club met het beste resultaat in de competitie door.

Details finale

Kampioen

Externe link
 RSSSF

Campeonato Brasileiro Série A
Série A